San Giovanni puede referirse a:

 Borgo San Giovanni, localidad y comune italiana de la provincia de Lodi, región de Lombardía
 Castel San Giovanni, municipio situado en el territorio de la Provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña
 Fornovo San Giovanni, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
 Luserna San Giovanni, localidad y comune italiana de la provincia de Turin, región de Piamonte
 Monte San Giovanni Campano, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, en el Valle Latino, región de Lacio
 Monte San Giovanni in Sabina, localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lazio
 Motta San Giovanni, municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria
 Penna San Giovanni, localidad y comune italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas
 Rocca San Giovanni, localidad de la provincia de Chieti, región de los Abruzos 
 Sale San Giovanni, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 San Giovanni a Piro, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania
 San Giovanni al Natisone, localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región autónoma de Friuli-Venecia Julia
 San Giovanni Bianco, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
 San Giovanni d'Asso, localidad italiana de la provincia de Siena, región de Toscana
 San Giovanni del Dosso, localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía
 San Giovanni di Gerace, municipio sito de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria
 San Giovanni di Sinis, localidad de la provincia de Oristán, región de Cerdeña
 San Giovanni Gemini, comuna italiana, en la provincia de Agrigento, región de Sicilia
 San Giovanni Ilarione, localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto
 San Giovanni Incarico, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio
 San Giovanni in Croce, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía
 San Giovanni in Fiore, comuna de la provincia de Cosenza, región de Calabria
 San Giovanni in Galdo, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise
 San Giovanni in Marignano, municipio situado de la provincia de Rímini, en Emilia-Romaña
 San Giovanni in Persiceto, municipio situado de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña
 San Giovanni la Punta, localidad italiana de la provincia de Catania, región de Sicilia
 San Giovanni Lipioni, localidad de la provincia de Chieti, región de los Abruzos
 San Giovanni Lupatoto, localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto
 San Giovanni Rotondo, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia,
 San Giovanni Suergiu, municipio de Italia de la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
 San Giovanni Teatino, localidad en la provincia de Chieti, región de los Abruzos
 San Giovanni Valdarno, localidad italiana de la provincia de Arezzo, región de Toscana
 Sesto San Giovanni, ciudad italiana de la provincia de Milán, región Lombardía
 Villa San Giovanni, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria
 Villa San Giovanni in Tuscia, localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lazio